100% Coco (boek): boek van Niki Smit uit 2013
 100% Coco-Paris: vervolg op het vorige boek
 100% Coco-New York: derde boek over Coco van Niki Smit
 100% Coco (film): film gebaseerd op het boek van Niki Smit